«Гранд-отель „Эксельсиор“» () — художественный фильм 1982 года, главную роль в котором исполнил известный итальянский актёр и певец Адриано Челентано. Жанр фильма — комедия.

Сюжет 
Тадеус (Челентано) — хозяин отеля под названием «Эксельсиор». Гостинице исполняется 50 лет. В связи с юбилеем приезжает множество почётных гостей, среди которых посетительница (Джорджи), влюблённая в Тадеуса. Она всячески пытается сделать так, чтобы тот обратил на неё внимание, однако её попытки остаются безуспешными. В результате этого она дважды пытается покончить с собой, однако оба раза её успевает спасти Тадеус. Когда же она собирается уехать из отеля, Тадеус чуть не умирает от любви.

В ролях 
 Адриано Челентано
 Энрико Монтесано
 Диего Абатантуоно
 Карло Вердоне
 Элеонора Джорджи
 Альдина Мартано
 Изабелла Амадео
 Франко Диоджене
 Армандо Бранча
 Эндрю Омокаро
 Раффаэле ди Сипьо

Съёмочная группа 
 Режиссёры — Кастеллано и Пиполо
 Оператор — Данило Дезидери
 Сценаристы — Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа
 Музыка — Армандо Тровайоли
 Продюсеры — Марио Чекки Гори, Витторио Чекки Гори

Ссылки 
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1982 года
Фильмы Кастеллано и Пиполо